kuszkusz észak-afrikai eredetű, durumbúza-darából készült étel
 kuszkusz az erszényes állatok közé tartozó állatcsalád valamely faja